Riksdagsvalet 2015 kan avse:
 Riksdagsvalet i Finland 2015 – 37:e riksdagsvalet i Finland
 Riksdagsvalet i Sverige 2015 – det i december 2014 diskuterade extra valet i Sverige